«Ночь перед Рождеством» — российский кукольный мультфильм, который создала режиссёр Екатерина Михайлова на студии «Анимафильм» Московского детского фонда при поддержке Госкино России в 1997 году.

Мультфильм снят по мотивам одноименной повести Н. В. Гоголя.

Колядки в исполнении ансамбля «Лестница».

Сюжет 
Действие происходит в украинском селе Диканьке. В канун Рождества в гости к местной ведьме Солохе является чёрт. Затем к Солохе поодиночке приходят Чуб, Голова и дьяк, которая их одного за другим прячет в мешки, чтобы они не попались на глаза друг другу, а также её сыну. В это время сын Солохи кузнец Вакула пытается ухаживать за дочерью Чуба Оксаной, но она не принимает его ухаживания. Кузнец возвращается к Солохе, видит мешки и решает унести их.

По дороге он встречает колядующих девушек и парней, а также Оксану. Оксана говорит кузнецу, что если кузнец принесет ей черевички, которые носит царица, то она может быть выйдет за него замуж. Вакула оставляет все мешки, кроме самого маленького в котором сидит чёрт и расстроенный решает утопиться в проруби.

Вакула приходит на мельницу к Пацюку, который посылает кузнеца к чёрту. На вопрос где его искать он отвечает, что тому нечего искать, у кого чёрт за плечами. Около проруби чёрт выскакивает из мешка и говорит, что если Вакула подпишет договор, то Оксана будет его. Кузнец, ухватив чёрта за хвост и угрожая его перекрестить, становится хозяином положения и велит чёрту везти себя в Петербург.

В Петербурге кузнец попадает во дворец, где восхищается роскоши дворца и красотой царицы, а также её черевичками. Тронутая восхищением кузнеца царица дарит ему свои башмачки на память.

В селе Оксана плачет у проруби. Чёрт возвращает Вакулу к проруби, где кузнец преподносит Оксане черевички. Оксана говорит, что она согласна быть с Вакулой и без черевичек. Вакула и Оксана вместе идут в церковь.

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Екатерина Михайлова
 Сценарист: Владимир Голованов
 Художник-постановщик: Нина Виноградова
 Аниматоры: Татьяна Молодова, Алла Соловьева
 Операторы: Георгий Криницкий, Андрей Пучнин
 Композитор: Игорь Назарук
 Звукооператор: Владислав Тарасов
 Куклы по эскизам: Юрия Исайкина
 Куклы и декорации изготовили: Игорь Хилов, Наталия Гринберг, Надежда Лярская, Геннадий Богачев, Анатолий Гнединский, А. Драйгер, Михаил Колтунов, В. Монастырев, А. Ноздрин, Виктор Пиунов, П. Романенко, Владимир Шафранюк;
 Свет: В. Кравченко
 Монтажёр: Г. Филатова
 Директора картины: Т. Заклякова, А. Соколов.

Роли озвучивали

Награды и премии 
 1998 — номинация на премию «Ника» в категории лучший анимационный фильм.
 1998 — Открытый Российский Фестиваль анимационного кино (Таруса-1998): приз за лучшую работу аниматора — Татьяна Молодова и Алла Соловьева, «Ночь перед Рождеством». Рейтинг — 1место «Ночь перед Рождеством».

Выставки 
 2009 — Фестиваль «Николай Гоголь. Кинематографические раритеты», посвященный 200-летию со дня рождения классика русской литературы. Размещена выставка «Произведения Н. В. Гоголя в работах художников кино». Среди прочих эскизы и куклы Нины Виноградовой к м/ф «Ночь перед Рождеством» 1997 года.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Мультфильмы России 1997 года
Анимафильм
Мультфильмы Екатерины Михайловой
Мультфильмы по сценариям Владимира Голованова
Кукольные мультфильмы России
Экранизации литературных сказок Николая Гоголя
Ночь перед Рождеством